Złodziej dusz – powieść Anety Jadowskiej
 Złodziej dusz – powieść Grahama Mastertona z cyklu Rook